Westpac ( от  — Западно-тихоокеанский),  — один из крупнейших банков Австралии, входящих в «большую четверку» банков (помимо ANZ, National Australia Bank, Commonwealth Bank) и второй по величине банк в Новой Зеландии. По состоянию на ноябрь 2011 года, Westpac имеет 12,2 млн клиентов, обладает крупнейшей филиальной сетью в Австралии из почти 1200 филиалов и 2900 банкоматов. Банк является вторым по величине поставщиком ипотечных кредитов Австралии, а также крупнейшим бизнес-кредитором и вторым по величине активов. Основан в Сиднее в 1817 году.

История 
Westpac oснован в Сиднее в 1817 году как Банк Нового Южного Уэльса (BNSW). Он стал первым банком в Австралии, а Эдвард Смит Холл был первым кассиром и секретарём банка. В XIX-м и начале XX-го века, банк открыл свои первые филиалы в Австралии и Океании, на Мортон-Бэй (Brisbane) в 1850 году, затем в Виктории (1851), Новой Зеландии (1861), Южной Австралии (1877), Западной Австралии (1883), Фиджи (1901), Папуа-Новой Гвинее (1910) и Тасмании (1910).

 1927: BNSW приобрел Банк Западной Австралии.
 1931: BNSW приобрел Австралийский коммерческий банк, который имел филиалы в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд.
 1942: BNSW приостановил свою деятельность в Папуа-Новой Гвинее в связи с тем что японская армия захватила города, в которых были филиалы и агентства. В 1946 году BNSW возобновил свою деятельность в Папуа-Новой Гвинее.
 1968: BNSW присоединяется к консорциуму Databank Systems Limited для совместной обработки данных.
 1970: BNSW создал филиал на Тарава в Кирибати (бывшие острова Гилберта), который также присоединил к себе государственный сбербанк островов Гилберта. Кроме того, 18 июля 1970 года BNSW осуществил первичное размещение акций на бирже.
 1971: Создан филиал в Новых Гебридах.
 1973: BNSW стал корпоративным спонсором службы Спасения Австралии, известной сегодня как Westpac Life Saver.
 1974: Основан Bank of Tonga — совместное предприятие банка Новой Зеландии (20 %), BNSW (20 %), Банка Гавайев (20 %) и правительства Тонга (40 %)
 1975: BNSW включила свой бизнес в Папуа-Новой Гвинее в Банк Новый Южный Уэльс.
 1977: BNSW формирует Тихоокеанский коммерческий банк в Самоа как совместное предприятие с Банком Гавайи.
 1982: BNSW объединяется с Коммерческим банком Австралии образовав Westpac Banking Corporation, оставляя фирменный логотип «W», который был логотипом банка Новый Южный Уэльс (известный в народе как «Уэльс»).
 1984: Истекает первоначальное соглашение между BNSW и правительством на Островах Гилберта и Эллис. WBC и правительство Кирибати формируют банк Кирибати в виде совместного предприятия с соотношением долей 51 % — 49 %.
 1985: WBC заменил Barclays Bank в качестве Национального банка Тувалу (бывшие острова Эллис), с 40 % акций, а также с 10-летним контрактом на управление.
 1988: WBC приобретает European Pacific Banking Corporation на островах Кука а также филиал HSBC на Соломоновых островах работавший с 1973 года.
 1990: WBC приобретает половину акций банка Новой Зеландии в Банке Тонга и половину акций банка Гавайи.
 1992: WBC оповещает об убытке на сумму 1,6 млрд долларов, которая в то время была крупнейшим убыткос для австралийской корпорации. Банк увольняет сотни сотрудников. WBC был близок к банкротству, в результате чего опускается с 1-го на 3-е место крупнейших банков Австралии.
 1995: WBC продает свою долю в Национальном банке Тувалу правительству этой страны, которая в настоящее время полностью владеет банком.
 1995: WBC приобрела Challenge Bank в Западной Австралии.
 1996: WBC Holdings покупает TrustBanks NZ, сеть региональных банков, принадлежащих сообществу трастов.
 1997: WBC приобретает Банк Мельбурна в штате Виктория по ориентировочной цене свыше $1,4 млрд и сохраняет за собой право на название и логотип банка Мельбурна.
 1998: WBC продал свой бизнес в Новой Каледонии и Таити французскому конгломерату Société Générale.
 2001: Правительство Кирибати стремиться уменьшить долю Westpac в банке Кирибати от 51 до 49 %, что вынуждает WBC продать свои акции обратно правительству.
 2002: WBC приобретает BT Financial Group и Rothschild Australia Asset Management.
 2004: Резервный банк Новой Зеландии требует от WBC объединения новозеландской сети филиалов. WBC продала свой филиал в Ниуэ банку Bank of South Pacific.
 2008: Бывший председатель правления St. George банка  назначена главным исполнительным и управляющим директором. WBC объявляет о намерении приобрести 5-й крупнейший банк Австралии, St. George, за 19 млрд долларов. Около 95 процентов акционеров St. George проголосовали за слияние двух банков.
 2008: 17 ноября Федеральный суд Австралии разрешил слияние банков Westpac и St. George.
 2011: В июле банк Мельбурна начал присоединять банк St. George в штате Виктория.
 2012: Westpac объявляет о сокращении более 400 рабочих мест в стране и ещё 150 за рубежом. Эта акция стала ответом на очень медленный рост в течение последних нескольких лет в связи со слиянием Westpac с St. George.

Деятельность 
Обслуживает 14 млн клиентов через сеть из 1100 отделений и 2 тысячи банкоматов. Основную часть выручки даёт чистый процентный доход, в 2019—20 финансовом году 16,7 млрд из 20,2 млрд австралийских долларов. Активы банка составили 912 млрд долларов, из них 693 млрд пришлось на выданные кредиты; объём принятых депозитов составил 591 млрд долларов.

Основные подразделения:
 потребительский банкинг — банковские услуги частным клиентам, включающие ипотечные кредиты, потребительские кредиты, кредитные карты, приём депозитов в Австралии; выручка 9,1 млрд, активы 398 млрд.
 банкинг для бизнеса — обслуживание малого и среднего бизнеса (с оборотом до A$200 млн); выручка 4,7 млрд, активы 146 млрд.
 Westpac Institutional Bank — банковские услуги корпорациям и финансовым институтам; выручка 2,3 млрд, активы 75,5 млрд.
 Westpac New Zealand — банковские и страховые услуги в Новой Зеландии; выручка 2,3 млрд, активы 104 млрд.
 Specialist Businesses — автокредитование и все виды страхования, а также управление активами в Австралии; выручка 1,3 млрд, активы 22,8 млрд.

Руководство 
 Джон Макфарлейн (John McFarlane) — независимый председатель совета директоров с апреля 2020 года; до этого был председателем Barclays и Aviva.
 Питер Кинг (Peter King) — главный исполнительный директор с апреля 2020 года, а банке работает с 1994 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт банка Westpac 
 Официальный сайт банка Westpac New Zealand 
 Официальный сайт банка Bank Of Melbourne 
  Westpac revives Bank of Melbourne: report, Business Spectator 10 March 2011  .
 Louisson, Simon (7 October 2009). «Westpac loses NZ Court Tax Case». Wall Street Journal. Retrieved 8 October 2009. 
 Westpac boss hints at more job cuts  3 February 2012.
 Narube, S. and B.T. Whiteside. 1985. «Financial Institutions and Markets in Fiji». In M. T. Skully, ed. Financial Institutions and Markets in the Southwest Pacific. London: Macmillan Press.
 Tschoegl, A.E. 2005. Foreign Banks in the Pacific: A Note. Journal of Pacific History.

Банки Австралии
Банки, основанные в 1817 году
Банки Новой Зеландии